Maarja est un prénom estonien correspondant au français Marie. Il est utilisé comme nom de scène par deux chanteuses estoniennes :

 Maarja-Liis Ilus, qui a représenté l’Estonie au Concours Eurovision de la chanson en 1996 et 1997, et utilise ce nom depuis cette dernière date ;
 Maarja Kivi, ancienne chanteuse et bassiste de Vanilla Ninja, qui a commencé sa carrière solo en 2005 sous ce nom.

Voir aussi